Ел Контрабандо има више значења:

 Ел Контрабандо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Контрабандо, Кампо Пескеро (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Контрабандо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику